Мисс США 2017 () — 66-й конкурс красоты Мисс США. Прошедший 14 мая, 2017 года в , Лас-Вегас, Невада  и Джулианна Хаф стали ведущими вечера, Эшли Грэм вернулась в роли закулисного ведущего. Бретт Элдридж, Pitbull и Cirque du Soleil выступала с программой .

Дешона Барбер победительница Мисс США 2016, передала титул новой победительнице Кара Маккалоу, обе победительницы представляли штат Округ Колумбия. Победительница представляла страну на международном конкурсе Мисс Вселенная 2017, вошла в Топ 10.

За кулисами

Отбор участников 
Участницы из 50 штатов и Округ Колумбия выбирались с июля 2016 по февраль 2017 года. Первым штатом, где был проведён местный отборочный конкурс стала Флорида 16 июля 2016 года, последним штатом стала Аляска, проводился 4 февраля 2017 года. Восемь из конкурсанток были участницами Юная мисс США, трое победительницами штатов Мисс Америка и одна .

Одна участница была заменена другой. Хенесиз Давила была победительницей «Мисс Флорида 2017», но была вскоре дисквалифицирована из-за найма профессиональных визажистов. Она была заменена Линетт де лос Сантос, Первой Вице-мисс Флорида 2017. Дáвила позже участвовала в Мисс США 2018.

Результаты

Финальные результаты

Награда

Порядок объявлений

Топ 10

Топ 5

Топ 3

Конкурс

Предварительный конкурс 
Перед финалом конкурса, конкурсантки приняли участие в предварительном конкурсе, которое включало в себя частное интервью с судьями и презентационное шоу, где они выходили в купальных костюмах и вечерних платьях. Транслировался 11 мая 2017 года на официальном YouTube-канале «Miss USA», а ведущими выступили Репортёр по развлечениям и «Мисс Висконсин 2009»  и Дешона Барбер.

Судьи 
 Халима Аден — Сомали-Американская модель и первая женщина участвовавшая на национальном конкурсе «Мисс США» вышедшая в хиджабе/буркини
 Мора Макгриви – корпоративное сообщество IMG
 Кэрол Гист – победительница Мисс США 1990
  – Генеральный директор компании «Crisis Text Line»
 Брук Махеалани Ли – победительница Мисс США 1997 и Мисс Вселенная 1997
 Ник Лайт – Вице-президент Sony Music и Warner Bros. Records
 Ванесса Грингер – Директор по развитию бизнеса в IMG

Финалы 
Впервые с 2003 года, количество финалистов сократилось с 15 до 10. Топ 10 конкурсанток выходили купальниках и вечерних платьях, Топ 5 приняли участие в квалификационных вопросах, оставшиеся три участницы участвовали в заключительном раунде вопросов и выходе на подиум, победительница определялась составом жюри.

Судьи 
 Халима Аден – Сомали-Американская модель и первая женщина участвовавшая на национальном конкурсе «Мисс США» вышедшая в хиджабе/буркини
  – Телеведущая, эксперт по стилю, модельер и автор
 Брук Махеалани Ли – победительница Мисс США 1997 и Мисс Вселенная 1997
  – Основатель организации «Dress for Success»
  – Эксперт по стилю, филантроп и со-ведущая программы «»
  – Автор, телеведущая и адвокат

Участницы 
Список из участниц конкурса:

Международное вещание

Телевидение 
: Fox
Африка:  Mzansi Magic (отложенная трансляция)
Азиатско-Тихоокеанский регион: 
: Venevision

Общие рекомендации

Примечания

См. также 
 Мисс Вселенная 2017
 Юная Мисс США 2017

Ссылки 
 Официальный сайт «Мисс США»

2017 год в Неваде
2017
История Лас-Вегаса
События 14 мая
Май 2017 года